Лісса́к-сюр-Куз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Ліможа, 30 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 299 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 762,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ліссак-сюр-Куз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліссак-сюр-Куз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез